Areso är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Areso ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Areso är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Areso. Runt Areso är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tolosa,  km nordväst om Areso. I omgivningarna runt Areso växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

 

Orter i Navarra